Damees de Crotona o Demees, escultor grec 
 Damees de Cleitor o Dàmies, escultor grec